
Termin -{CAA}- ima više značenja.

 Genetički kod za glutamin
 Cerebralna amiloidna angiopatija, neurološka bolest